Kiener steht für:

 Kiener (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Kiener ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kiener (1923–2001), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Barry Kiener (≈1956–1986), US-amerikanischer Jazzpianist 
 Emil Kiener (1900–1961), deutscher Politiker (NSDAP)
 Emile André Kiener (1859–1928), deutsch-französischer Industrieller und Landtagsabgeordneter
 Franz Kiener (* 1926), österreichischer Architekt
 Hans Kiener (1891–1964), deutscher Kunsthistoriker
 Helmut Kiener (* 1959), deutscher Finanzmanager
 Josef Kiener (* 1951), deutscher Handballspieler
 Joseph Kiener (1856–1918), deutscher Kunstpädagoge und Buchillustrator
 Louis Charles Kiener (1799–1881), französischer Malakologe
 Margret Kiener Nellen (* 1953), Schweizer Politikerin (SP)
 Regina Kiener (* 1962), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 René Kiener (* 1938), Schweizer Eishockeytorwart
 Robert Kiener (1866–1945), Schweizer Maler, Zeichner, wissenschaftlicher Illustrator und Lehrer
 Rolf Kiener (1928–2015), Schweizer Architekt
 Ruth Kiener-Flamm (1914/1924–2000), deutsche Künstlerin
 Waldemar Kiener (* 1946), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Wolfgang Kiener (1886–1953), deutscher Lehrer und Dramatiker

Siehe auch:
 Kiner